Youssef El-Arabi (Caen, 3 februari 1987) is een Marokkaanse-Frans profvoetballer. Hij speelt sinds 2019 bij Olympiakos Piraeus. El-Arabi debuteerde in 2010 in het Marokkaans voetbalelftal.

Interlandcarrière
Aangezien Youssef El-Arabi een dubbele nationaliteit heeft kon hij voor twee landen kiezen, namelijk Frankrijk en Marokko. Uiteindelijk koos hij voor Marokko. Hij maakte op 5 september 2010 zijn debuut tegen Centraal-Afrika, en scoorde op 10 augustus 2011 zijn eerste doelpunt tegen Senegal.

El Arabi werd door bondscoach Erik Gerets geselecteerd voor de Afrika Cup 2012 in Gabon. Hierop kwam hij twee keer in actie maar scoorde niet.
Één jaar later speelde hij onder leiding van bondscoach Rachid Taoussi alle groepswedstrijden op de Afrika Cup 2013 in Zuid-Afrika. Hierop scoorde hij  één keer, in de tweede groepswedstrijd tegen Kaapverdië. In 2017 werd El Arabi door bondscoach Herve Renard meegenomen voor de Afrika Cup 2017. Hierop speelde hij, met een invalbeurt, slechts één wedstrijd.

Na ruim twee jaar afwezigheid werd El Arabi in november 2019 door de nieuwe bondscoach Vahid Halilhodžić weer geselecteerd en maakte zijn rentree met een invalbeurt tegen Mauritanië.

Futsal

El-Arabi had naast zijn voetbalcarrière ook een carrière als futsal-speler en was lange tijd een van de steunpilaren van het Nationale Franse futsal-team.

Clubstatistieken

Referenties

Frans voetballer
Marokkaans voetballer